

Patronymes 
Eugène Battmann (°1940), footballeur français
Jacques Louis Battmann (1818-1886), organiste et compositeur français

Homonymie de patronyme